

Белцаць () — комуна у повіті Ясси.
 Белцаць () — село у повіті Ясси. Адміністративний центр комуни Белцаць.
 Белцаць () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Тетерень.
 Белцаць () — село у повіті Олт. Адміністративно підпорядковується місту Скорнічешть.

Белцець () — село у Яловенському районі.